Виконт де Линарес — испанский дворянский титул. Он был создан 31 октября 1628 года королем Испании Филиппом IV для Диего де Варгаса Манрике и Айялы, 1-го маркиза де ла Торре-де-Эстебан-Амбран.

Виконты де Линарес

История виконтов де Линарес 
 Диего де Варгас Манрике и Айяла, 1-й виконт де Линарес, 1-й маркиз де ла Торре-де-Эстебан-Амбран.
 Супруга — Мария де Сапата Карденас и Мендоса, дочь графа де Барахас. Ему наследовал их сын:

 Антонио де Варгас Манрике и Сапата, 2-й виконт де Линарес, 2-й маркиз де ла Торре-де-Эстебан-Амбран.
 Супруга — Мария Антони де ла Калье
 Супруга — Анна Руис де Аларкон. Ему наследовал его сын от первого брака:

 Хуан де Варгас Манрике и де ла Калье, 3-й виконт де Линарес, 3-й маркиз де ла Торре-де-Эстебан-Амбран.

 Исабель де Варгас и Аларкон, 4-я виконтесса де Линарес, 4-я маркиза де ла Торре-де-Эстебан-Амбран
 Супруг — Хосе Антонио де Рохас Ибарра и Агилера, 6-й граф де Мора. Ей наследовал их сын:

 Хосе Антонио де Рохас Ибарра и Варгас, 5-й виконт де Линарес, 4-й маркиз де ла Торре-де-Эстебан-Амбран, 7-й граф де Мора
 Супруга — Мария Антония де Миранда и Вильясис. Ему наследовала их дочь:

 Лусия де Рохас и Миранда (? — 1832), 6-я виконтесса де Линарес, 9-я графиня де Мора

 Мануэль де Салаберт и де Торрес (1779—1834), 7-й виконт де Линарес, сын Феликса де Салаберта Агуэрри O’Брайена и О’Коннора Фали, 5-го маркиза де ла торресилья (? — 1807), и Розы де Торрес Фелоага Понсе де Леон и Варгас (1756—1793)

 Нарсисо де Салаберт и Пинедо (1830—1885), 8-й виконт де Линарес, сын предыдущего и Марии Касильды де Пинедо (1799—1841)
 Супруга — Мария Хосефа де Артеага и Сильва (1832 — ?). Ему наследовал их сын:

 Андрес Авелино де Салаберт и де Артеага (1864—1925), 9-й виконт де Линарес, 10-й герцог Сьюдад-Реаль, 8-й маркиз де ла Торресилья, 9-й маркиз де Наваэрмоса, 11-й граф де Арамайона. Бездетен. Ему наследовала его сестра:

 Касильда Ремигия де Салаберт и Артеага (1858—1936), 10-я виконтесса де Линарес, 11-я герцогиня де Сьюдад-Реаль, 9-я маркиза де ла Торресилья, 9-я маркиза де Наваэрмоса, 11-я графиня де Арамайона, 7-я графиня де Офалия.
 Супруг — Луис Фернандес де Кордова и Перес де Баррадас (1851—1879), 16-й герцог Мединасели.
 Супруг — Мариано Фернандес де Энестроса и Ортис де Мионьо, 1-й герцог де Санто-Мауро. Ей наследовал её сын от первого брака:

 Луис Хесус Фернандес де Кордова и Салаберт (1880—1956), 11-й виконт де Линарес, 17-й герцог де Мединасели.
 Супруга — Анна Мария Фернандес де Энестроса и Гайосо де лос Кобос (1879—1938)
 Супруга — Мария де ла Консепсьон Рей и Пабло-Бланко (? — 1971). Ему наследовал его старшая дочь от первого брака:

 Виктория Евгения Фернандес де Кордова и Фернандес де Энестроса (1917—2013), 12-я виконтесса де Линарес, 18-я герцогиня де Меднасели.
 Супруг — Рафаэль Медина и Вильалонга (1905—1992). Ей наследовала её правнучка в 2018 году.

 Виктория Елизавета де Гогенлоэ-Лангенбург и Шмидт-Полекс (род. 1997), 13-я виконтесса де Линарес, 20-я герцогиня де Мединасели, дочь принца Марко Гогенлоэ-Лангенбурга, 19-го герцога де Мединасели (1962—2016), и Сандры Шмидт-Полекс (род. 1968), внучка принца Макса фон Гогенлоэ-Лангенбурга (1931—1994), и Анны Луизы де Медина и Фернандес де Кордовы, 13-й маркизы де Наваэрмоса и 9-й графини де Офалия (1940—2012), единственной дочери Виктории Евгении Фернандес де Кордовы, 18-й герцогини де Мединасели (1917—2013).

См. также 
 Герцог Мединасели
 Герцог Сьюдад-Реаль

Источники 
 Vizcondado de Linares

Виконты Испании